Bullard (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Eugene Bullard (1894-1961), Amerikaans militair
 Thaddeus Bullard (1977), Amerikaans professioneel worstelaar